Ипполи́т Адольф Тэн (; 1828, Вузье, Арденны —1893, Париж) — французский философ-позитивист, теоретик искусства и литературы, историк, психолог, публицист. Основатель культурно-исторической школы в искусствознании. Член Французской академии (с 1878; на кресле № 25).

Биография 
Родился в семье адвоката. В детстве занимался с отцом латынью, а с дядей — английским языком. Уже в детские годы проявил склонность к сосредоточенному мышлению. В 1842 году, после смерти отца, семья переехала в Париж, где Ипполит учился в «Коллеж Бурбон», в классе философии. Там он с увлечением занимался изучением аристотелевой логики и впоследствии не переставал восхищаться красотой силлогизмов. Но особенно импонировали ему трактаты Спинозы, которые строгостью своих суждений повлияли на подход Тэна к философии. В том числе читал Гегеля, к которому навсегда сохранил благоговейное отношение. В 1848—1851 годах обучался на филологическом отделении Высшей нормальной школы, где стал убеждённым сторонником «научного принципа», той методологии, которая позже привела к развитию идей позитивизма. После её окончания преподавал философию в лицее города Невер. В 1853 году Тэн вернулся в Париж и впоследствии защитил диссертацию. До получения кафедры в Школе изящных искусств путешествовал по Европе, выступал как публицист. С 1864 по 1884 преподавал историю искусства в Школе изящных искусств в Париже.

В 1871 году совместно с Эмилем Бутми и другими основал Свободную школу политических наук.

Научные интересы 
Стремясь найти формулу, охватывающую в единое целое хаос индивидуальных и неповторимых явлений культуры, Тэн выдвинул идею о зависимости изменений в искусстве от изменения общественных потребностей, быта, нравов и представлений. Он рассматривал искусство как органическую составную часть общественного целого и выделил социальные факторы, определяющие своеобразие искусства в тот или иной исторический период, в рамках той или иной национальной традиции. Такими факторами, по мнению Тэна, являются:
 раса (национальные особенности) как совокупность врождённых и передаваемых по наследству склонностей, связанных с особенностями темперамента и телесной конституции;
 среда обитания (особенности местности), включающая в себя географическое местоположение страны, нравственные представления её народа, быт и форму политического устройства;
 исторический момент как определённый этап существования данной культуры во времени.

Основу научного подхода Тэна к искусству, истории, явлениям литературы составляет приверженность к фактам. Он является одним из представителей позитивистской теории.

Философия искусства 
Впервые полный текст лекций «Философия искусства», которые Тэн читал в Школе изящных искусств, начиная с 1864 года, выходивших отдельными брошюрами с 1865 г., был опубликован в 1880 году.

Тэн формулирует исходный пункт понимания произведений искусства, который заключается в том, что художественное произведение не является особняком стоящим явлением. Во-первых, оно находится в ряду других творений автора, все они объединены общим стилем художника. Во-вторых, сам художник принадлежит к той или иной школе, семье художников определённой страны и определённого времени. Наконец, семья художников существует в современном ей окружающем мире. Отсюда Тэн выводит правило: чтобы понять какое-нибудь художественное произведение, художника или школу художников, необходимо ясно представлять себе общее состояние умственного и нравственного развития того времени, к которому они принадлежат. Подтверждением тому служит опыт, Тэн обращается к истории и показывает, как произведения человеческого ума, подобно произведениям живой природы, объясняются характерной для них средой. По этой причине с обновлением среды обновляется и искусство.

Таким путём он исследует итальянскую живопись, живопись в Нидерландах и греческую скульптуру, применяет и проверяет установленный им закон. Согласно мысли Тэна, если такое исследование осуществить по отношению к другим векам, странам, в сфере различных родов искусства, вследствие чего ясно обозначатся сущность и условия процветания каждого искусства, то мы получим философию искусства, которую он иначе называет эстетикой, смешивая эти понятия. Именно к такой эстетике стремится Тэн, которая отличается от предшествующей своим историческим, а не догматическим характером, то есть тем, что она не предписывает правил, а только выясняет законы. Он рассматривает художественные произведения как факты и явления, характерные черты которых можно обозначить и причины которых можно выяснить. Тэн занимает позицию такого подхода в области искусства, который приближается к методу, применяемому в естественных науках.

Открывается курс его лекций, после обозначения метода, с вопроса о сущности искусства. Отвечая на него, он обращается к фактам, исследует общие черты, принадлежащие произведениям искусства, а также отличительные особенности, выделяющие их из других произведений человеческого ума. Согласно Тэну, цель искусства состоит в том, чтобы обнаруживать существенный характер вещей, преобладающую идею, то, что философы называют сущностью, яснее и полнее, чем она проявляется в действительных предметах. Таким образом, искусство пополняет недостающее в природе. Задача художника заключается в усмотрении и выражении существенных характеров. Он также исследует образ чувства, характер изобретательности и творчества самого художника. Необходимый дар для него — самобытная восприимчивость, благодаря которой он способен проникать вглубь предмета и быть прозорливее других людей. Такая деятельная восприимчивость и составляет гений того или иного творца. Помимо сущности искусства, Тэн говорит о его важности. Искусство особенно тем, что изображает самое высокое, делая его доступным для всех.

В ряде лекций, обозначенных названием «Об идеале в искусстве», Тэн развивает идею существенных характеров и выстраивает иерархию художественных произведений, согласно большей или меньшей их ценности. Место, занимаемое тем или иным творением, будет тем выше, чем характер, выражаемый им, глубже и долговечнее, важнее и благотворнее. Великие художественные произведения переступают грани времени и пространства, они переживают и век, и народ, создавшие их.

Научные труды 
Написал работы: «Критические опыты» (1858, рус. пер. 1869), «История английской литературы» (т. 1—4,
1863—1864, рус. пер. 1876), «Философия искусства» (1865—1869, рус. пер. 1866, 1899), и др. В историческом труде «Происхождение современной Франции» (т. 1—3, 1876—93, рус. пер., т. 1—5, 1907) критика Великой французской революции и якобинской диктатуры.

Переводы работ Тэна «Об Идеале в искусстве», «Философия искусства», «Искусство в Италии, Нидерландах и в Греции» были опубликованы в журнале А. Хованского «Филологические записки».
 «Происхождение современной Франции» (из книги: Тэн И. Происхождение современной Франции. СПб., 1907)
  «Анархия». из книги: Тэн И. Происхождение современной Франции. СПб., 1907 
 Тэнъ И. Происхожденіе современной Франціи. Том 1, 2, 3. Фотокопия страниц 1907
 Тэнъ И. Происхожденіе современной Франціи. Том 4, 5. Фотокопия страниц 1907
 Тэн И. Философия искусства. — М.: Республика, 1996. — ISBN 5-250-02556-0

Примечания

Литература 
 
 Кареев Н. И. Фрагменты книги «Историки Французской революции». Л.: Колос, 1924.

Ссылки 
 

Выпускники лицея Кондорсе
Философы Франции
Историки Франции
Позитивисты
Философы XIX века
Члены Французской академии
Члены Туринской академии наук
Члены Баварской академии наук
Эстетики
Историки Франции XIX века
Историки Французской революции